|}

Ehemalige Baudenkmäler 
 Das Krupp-Hochhaus Geisweid, erstes Hochhaus in Siegen, wurde im November 2009 aufgrund von Leerstand und Mängeln bei den Sicherheitseinrichtungen abgerissen.

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Siegen
 Liste der Naturdenkmäler in Siegen

Weblinks 

 Denkmalverzeichnis der Universitätsstadt Siegen

!